Mihovljan je lahko:
 Mihovljan, Čakovec (Hrvaška)
 Mihovljan, Mihovljan (Hrvaška)